Canadees rugbyteam (mannen), de Rugby union mannenploeg in de vijftienmansvariant
Canadees rugbyteam (vrouwen), de Rugby union vrouwenploeg in de vijftienmansvariant
Canadees rugby sevensteam (mannen) Rugby Seven mannenploeg in de zevenmansvariant
Canadees rugby sevensteam (vrouwen) Rugby Seven vrouwenploeg in de zevenmansvariant